Села:
 Ксаверівка — Вінницька область, Вінницький район
 Ксаверівка — Житомирська область, Житомирський район
 Ксаверівка — Київська область, Білоцерківський район
 Ксаверівка — Хмельницька область, Дунаєвецький район
Селище:
 Ксаверівка — Вінницька область, Липовецький район
Місцевості
 Ксаверівка — частина містечка Лопатина
 Ксаверівка — частина села Тартакова

 Ксаверівка — колишня назва села Молодаво Друге

Див. також 
 Ксаверівка Друга